Simony ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Frederik Bistrup Simony (1909–1983), dänischer Jurist, Beamter und Landsfoged von Grönland
 Christian Simony (1881–1961), dänischer Inspektor von Grönland
 Friedrich Simony (1813–1896), österreichischer Geograph und Alpenforscher
 Julius Simony (1785–1835), deutscher Bildhauer
 Leopold Simony (1859–1929), österreichischer Architekt
 Oskar Simony (1852–1915), österreichischer Mathematiker und Physiker
 Stefan Simony (1860–1950), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Simonyhütte, Alpenhütte am Hohen Dachstein, Österreich
 Simoni
 Simonyi